Хилсдејл има више значења:
 Округ Хилсдејл (Мичиген)
 Хилсдејл (Вајоминг)
 Хилсдејл (Канзас)
 Хилсдејл (Северна Каролина)
 Хилсдејл (Мичиген)
 Хилсдејл (Њу Џерзи)
 Хилсдејл (Илиноис)
 Хилсдејл (Мисури)
 Хилсдејл (Оклахома)